Hormoz est un réalisateur, scénariste et photographe français.

Biographie 

Entre 2001 et 2006, il photographie le monde du  pour les revues e.m@le et Nova Magazine.

Son premier long-métrage, J'ai rêvé sous l'eau (I Dreamt Under the Water) (2008), avec Hubert Benhamdine, Caroline Ducey, Christine Boisson et Hicham Nazzal, narre l'éducation sentimentale et sexuelle d'un jeune bisexuel. Le film a divisé le public américain à cause de séquences de prise de drogue et de sexe quasi « explicites ».

En , Bestial, son exposition d'installations de photographies et de vidéo-art, a lieu à la galerie Nivet-Carzon, rue Mazarine à Paris.

En 2010 et 2011, ses photographies publiées dans Respect Magazine reflètent des préoccupations sociales comme le quotidien des SDF ou des enfants autistes.  Entre 2012 et 2014, Hormoz parcourt en images le Paris LGBT pour le magazine Qweek.

Le livre Baptême regroupe en mars 2015 une soixantaine de photos des années 1996 à 2013 : les premières interrogations sexuées, fétichistes, addictives et le bestiaire humain, jusqu'aux fantômes sociaux urbains et la plongée dans les images symboliques de la renaissance de Caroline Ducey .

Another, une deuxième monographie regroupe en 2016 trois séries des photographies des années 2001-2016. Un livre où se côtoient entités chimériques, la recherche du bonheur nightclubbing, science-fiction et allégorie politique. Jean-Paul Gavard-Perret, le présente ainsi : .

Depuis 2018, Hormoz expose des séries (Je vis, Ajutila,Il a aurait voudrait) impliquant des personnes handicapées dans l’élaboration photographique et communication autour de leur vie affective.

Œuvres

Monographie 
 2015 : Baptême 
 2016 : Another

Ouvrages collectifs 
 2019 : Immigrantopolis
 2021 : Anna Uchiyama - Muse and Model

Filmographie 
 1990 : Labyrinthe obscur
 1997 : Les Lèvres bleues
 2008 : J'ai rêvé sous l'eau (I Dreamt Under the Water)
 2009 : Fusionnel
 2021 : Elle aurait voudrait

Expositions

Expositions personnelles 
 2009 : Bestial - Galerie Nivet-Carzon - Paris, France 
 2018 : Je vis (avec Ook) - CSC Rosa Parks - Paris, France 
 2019 : Ajutila (avec Les Couleurs de Pont de Flandre) - Bibliothèque Claude Lévi-Strauss  - Paris, France - Hôtel de Ville - Namur, Belgique 
 2021 : Il a aurait voudrait (avec Les Couleurs de Pont de Flandre) - MACVAC - Paris, France

Expositions collectives 
 2009 : POL/A - Galerie Nivet-Carzon - Paris, France 
 2010 : De l'air, 10 ans - Galerie Agnès B - Paris, France
 2011 : Génération de l'air - Maison européenne de la photographie - Paris, France
 2014 : Fotofever - Carrousel du louvre - Paris, France 
 2016 : Nude Photographies - Galerie Artphotoby - Paris, France 
 2018 : Dialogue/Dialog (avec La Veduta) - Art Centrum Galerie 4 - Cheb, République Tchèque 
 2022 : Attache-moi - Galerie Rachel Hardouin - Paris, France

Notes et références

Liens externes 
 

Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Réalisateur français
Scénariste français de cinéma
Photographe français